Molvízar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Molvízar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Molvízar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar